Arnold Pick - um neurologista
Doença de Pick - nomeada a partir do neurolgista

Localidades

Pick City - na Dacota do Norte

Desambiguação